Svetovni pokal v alpskem smučanju 1977 je enajsta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 9. decembrom 1976 in 25. marcem 1977. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Lise-Marie Morerod in Ingemar Stenmark.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1977
1977 v športu